

Onomastica 
 Crispino – nome proprio di persona maschile italiano

Persone 
 Armando Crispino (1924-2003) – regista, sceneggiatore, critico cinematografico italiano
 Gilberta Crispino (1971) – doppiatrice e attrice italiana
 Plozio Crispino (I secolo a.C.–...) – filosofo e poeta romano
 Rufrio Crispino (...–66) – prefetto romano del pretorio durante il regno di Claudio
 Rutilio Pudente Crispino (III secolo–III secolo) – militare dell'Impero romano
 Salvatore Crispino (...–...) – dirigente sportivo italiano
 Sandro Crispino (1952) – calciatore italiano
 Tito Quinzio Crispino Sulpiciano (...–...) – politico romano

Pagine correlate
Crispina
Crispin